Акичопо има више значења:

 Акичопо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Акичопо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику